Apurímac (Quechua: Apurimaq) bezeichnet

 einen Fluss in Peru, siehe Río Apurímac
 ein nach diesem Fluss benanntes peruanisches Departamento, siehe Region Apurímac.